

Linee di successione

Ramo principale

Martinengo da Barco

Martinengo delle Palle

Martinengo di Padernello

Martinengo della Pallata

Martinengo Palatino

Martinengo Colleoni

Martinengo di Cadivilla

Martinengo Cesaresco

Martinengo di Villachiara

Martinengo di Villagana

Martinengo della Motella

Martinengo di Erbusco

Martinengo di Zante

Voci correlate
Famiglia Martinengo

Collegamenti esterni 
 

Martinengo
Tavole genealogiche della famiglia Martinengo